Wyniki zawodów bokserskich, które rozgrywane były od 13 do 28 lipca 1978 w Algierze w Algierii.

Walczono w 11 kategoriach wagowych. Startowali tylko mężczyźni.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

1978 w boksie
1978
Igrzyska Afrykańskie 1978